Buch může být:

 Buch (kanton Schaffhausen) – obec ve švýcarském kantonu Schaffhausen
 Buch (zemský okres Rýn-Lahn) – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Buch (zemský okres Rýn-Hunsrück) – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Buch (Švábsko) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Buch (Vorarlbersko) – obec v rakouské spolkové zemi Vorarlbersko
 Buch am Buchrain – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Buch am Erlbach – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Buch am Irchel – obec ve švýcarském kantonu Curych
 Buch am Wald – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Buch in Tirol – obec v rakouské spolkové zemi Tyrolsko
 Buch! – humoristický fantasy román britského spisovatele Terryho Pratchetta

Externí odkazy